@ peut faire référence à :
 arobase, un caractère typographique ;
 "@", un album de John Zorn et Thurston Moore.